Сполдинг (, ) — фамилия и топоним.

Топонимы 
 Сполдинг — город в Англии, в графстве Линкольншир.
 Сполдинг — округ в штате Джорджия, США.
 Спалдинг — тауншип в округе Эйткин, штат Миннесота, США.

Носители фамилии 
 Сполдинг, Алберт (1888—1953) — американский скрипач, педагог.
  (1914—1990) — американский антрополог и археолог, президент Общества американской археологии (1963—1966).
  (род. 1957) — британский театральный антрепренёр, художественный руководитель и генеральный директор театра «Сэдлерс-Уэллс» (с 2004).
  (1941—1997) — британский спортсмен, победитель водно-моторного турнира «Формула-1» (1985).
 Сполдинг, Боб (род. ок. 1962) — американский игрок в боулинг, финалист Турнира чемпионов Ассоциации профессиональных боулеров (1995).
 Сполдинг, Брайан (1923—2016) — британский учёный, родоначальник современной вычислительной гидродинамики.
  (1853—1934) — американский юрист и политик, член Палаты представителей от штата Северная Дакота (1899—1901, 1903—1905), председатель Верховного суда штата (1911—1915).
 Сполдинг, Бэрд Томас (1872—1953) — американский инженер, путешественник, эзотерик и писатель.
  (1812—1880) — американский цирковой импресарио.
  (род. 1995) — американская софтболистка, чемпионка Панамериканских игр (2019).
  (род. 1954) — британский футболист, финалист Кубка шотландской лиги в составе клуба «Хиберниан» (1974).
  (род. 1937) — американский джазовый саксофонист и флейтист.
  (1951—2019) — канадский педагог и музейный куратор, президент Канадской королевской академии художеств (2007—2009).
  (род. 1965) — американский католический священник, епископ Нашвилла (с 2018).
  (ок. 1624 — после 1668) — шотландский историк.
  (1763—1815) — британский политик, член Палаты общин (1796—1803), член Королевского общества (с 1797).
  — американский поэт, чей сборник был включён в «Национальную поэтическую серию» (2003).
  (1840—1916) — американский католический священник, епископ Пеории (1877—1908).
  (1828—1902) — священник Епископальной церкви США, епископ Колорадо (с 1873).
  (1836—1915) — американский политик, член Палаты представителей от штата Мичиган (1895—1899).
  — американский архитектор, ряд работ которого входят в Национальный реестр исторических мест США.
  (род. 1947) — британский искусствовед и музейный куратор.
  (1893—1950) — американский бейсболист и футболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клубов «Филадельфия Филлис» и «Вашингтон Сенаторз».
  (1793—1858) — американский религиозный деятель, основательница Ордена назаретских сестёр милосердия.
  (род. 1943) — канадская писательница, лауреат Премии генерал-губернатора в категории англоязычной художественной литературы (2012).
  (род. 1980) — американская гребчиха, участница летних Олимпийских игр (2004).
  (1810—1872) — американский католический священник, архиепископ Балтимора (с 1864).
  (род. 1998) — британская гимнастка, победительница Чемпионата мира по спортивной акробатике в командном разряде (2014), сестра Поппи Сполдинг.
  (1833—1922) — американский юрист и политик, член Палаты представителей от штата Мичиган (1881—1883).
 Сполдинг, Поппи (род. 1996) — британская гимнастка, бронзовая медалистка Чемпионата мира по спортивной акробатике в парах (2012), сестра Милли Сполдинг.
  (1873—1942) — американский предприниматель и политик, губернатор штата Нью-Гэмпшир (1915—1917), брат Хантли Сполдинга.
  (1913—2009) — британская писательница, театральная актриса и режиссёр, лауреат Уитбредовской премии за лучший дебютный роман (1975).
  (1798—1886) — американский юрист и политик, член Палаты представителей от штата Огайо (1863—1869).
  (род. 1997) — американский баскетболист, игрок Национальной баскетбольной ассоциации в составе клуба «Финикс Санз».
 Сполдинг, Соломон (1761—1816) — американский проповедник, предполагаемый автор так называемой «Найденной рукописи».
  (1841—1908) — американская поэтесса.
  (1774—1851) — американский юрист и политик, член Палаты представителей от штата Джорджия (1805—1806).
  (1809—1859) — британский писатель, председатель кафедры риторики и беллетристики Эдинбургского университета (1840—1845).
  (1865—1914) — священник Епископальной церкви США, епископ Юты (с 1904), сын Джона Франклина Сполдинга.
  (род. 1965) — американский гребец, бронзовый медалист Панамериканских игр в гребле на каноэ на 1000 м (1991).
  (1869—1955) — американский предприниматель и политик, губернатор штата Нью-Гэмпшир (1927—1929), брат Ролланда Сполдинга.
  (1840—1920) — американский солдат, обладатель Медали Почёта за участие в Сражении при Шайло.
  (1873—1940) — американский философ.
  (1809—1897) — американский юрист, банкир и политик, член Палаты представителей от штата Нью-Йорк (1849—1851, 1859—1863).
  (род. 1965) — игрок в австралийский футбол, чемпион Австралийской футбольной лиги в составе клуба «Карлтон» (1995).
 Сполдинг, Эсперанса (род. 1984) — американская джазовая певица и мультиинструменталистка, лауреат премии Грэмми 2011.
  — американская и канадская писательница и сценаристка, лауреат Премии Пэт Лаутер Лиги канадских поэтов (2000), дочь Линды Сполдинг.
 Сполдинг, Эшли (более известна под псевдонимом Кейлени Леи; род. 1980) — американская порноактриса.

  (1920—2001) — британский военно-морской офицер, начальник штаба Главного командования (1969—1971).

См. также 
 Спалдинг, Альберт Гудвилл (1849—1915) — американский бейсболист и бизнесмен, основатель компании «Spalding». Дядя скрипача Алберта Сполдинга.